Kirk kan som auktorsförkortning betyda:

 John Kirk
 Paul Michael Kirk
 Thomas Kirk

Robotskapade auktorsförkortningar